Franz Beyer peut faire référence à :
 Franz Beyer (1922-2018), musicologue allemand
 Franz Beyer (1892-1968), général allemand pendant la Seconde guerre mondiale 
 Franz Beyer (1918-1944), pilote de chasse allemand pendant la Seconde guerre mondiale